Testudo lutaria est un synonyme attribué à deux espèces de tortues :
Testudo lutaria Linnaeus, 1758, synonyme de Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Testudo lutaria Rafinesque, 1814, synonyme de Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)

Synonyme de tortues (nom scientifique)
Dermochelyidae
Emydinae